Johanna Beatrix von Dietrichstein-Nikolsburg (* um 1625 in Wien; † 26. März 1676 in Brünn) war Fürstin von Liechtenstein.

Sie wurde als Tochter von Fürst Maximilian II. von Dietrichstein-Nikolsburg und dessen Gemahlin Prinzessin Anna Maria von Liechtenstein, einer Tochter von Fürst Karl I. von Liechtenstein, geboren.

Am 6. August 1644 heiratete sie Fürst Karl Eusebius von Liechtenstein, den Bruder ihrer Mutter Anna Maria.

Das Paar hatte neun Kinder:

Prinzessin Eleonora Maria Rosalia (1647–1704) ⚭ Fürst Johann Seyfried von Eggenberg (1644–1713)
Prinzessin Anna Maria (1648–1654)
Prinzessin Maria Theresia (1649–1716) ⚭1 Jakob Leslie († 1691); ⚭ Johann Balthasar von Wagensörg, Graf von Sonnegg († 1693)
Prinzessin Johanna Beatrix (1650–1672) ⚭ Fürst Maximilian II. von Liechtenstein (1641–1709)
Prinz Franz Dominik Eusebius (*/† 1652)
Prinz Karl Joseph (*/† 1652)
Prinz Franz Eusebius Wenzel (1654–1655)
Prinzessin Cäcilie (*/† 1655)
Fürst Johann Adam Andreas (1657–1712) ⚭ Edmunda Maria Theresia von Dietrichstein-Nikolsburg (1652–1737)

Fürstin Johanna Beatrix verstarb am 26. März 1676 und wurde in der Liechtensteinischen Familiengrablege in Vranov u Brna beigesetzt.

Quellen 
Cercle d’Études des Dynasties Royales Européenes: La Principauté de Liechtenstein, Lamorlaye.

Belege 

Fürstin (Liechtenstein)
Familienmitglied des Adelsgeschlechts Dietrichstein
⚭Johanna Beatrix #DietrichsteinNikolsburg
Geboren im 17. Jahrhundert
Gestorben 1676
Frau